

Toponymie

Villes et communes

Saint-Romain-en-Viennois, commune du Vaucluse.

Territoires 
 Viennois, région historique du Dauphiné ;
 Viennois, région naturelle rattaché au Bas-Dauphiné ;
 Balmes viennoises, forment une micro-région naturelle de collines granitiques et de plaines alluviales rattachée à la région naturelle du Viennois ;
 Viennoise, ancienne province romaine ;
 Pagus Viennensis (ou Viennois), ancien domaine féodal ;
 Comté de Viennois (ou Comté de Vienne ou Viennois), ancien domaine féodal ;
 Bailliage de Viennois, ancien grand bailliage dauphinois ;
 Bailliage de Viennois-La Tour, ancien bailliage dauphinois rattaché au grand bailliage de Viennois ;
 Bailliage de Viennois-Valentinois, ancien bailliage dauphinois rattaché au grand bailliage de Viennois ; 
 Diocèse de Vienne (ou Viennois), ancien évêché disparu en 1790 ;
 Communauté d'agglomération du Pays viennois (ou Pays viennois), communauté d'agglomération, regroupant 17 communes dans l'Isère et une dans le Rhône et dont le siège est Vienne.

Personnalités 
Le patronyme Viennois a désigne quelqu'un originaire d'une famille noble du diocèse de Grenoble, divisée en deux branches, dont l'une passa à Vienne.

 Guigues VI de Viennois, dauphin de Viennois de 1228 à 1237;
 Guigues VII de Viennois, dauphin de Viennois de 1237 à 1269 ;
 Jean Ier de Viennois, dauphin de Viennois de 1269 à 1282 ;
 Humbert Ier de Viennois, dauphin de Viennois de 1282 à 1306 ;
 Jean II de Viennois, dauphin de Viennois de 1306 à 1319 ;
 Guigues VIII de Viennois, dauphin de Viennois de 1319 à 1333 ;
 Humbert II de Viennois, dauphin de Viennois de 1333 à 1349.

Autres 
 Le gentilé de plusieurs villes appelées  ;
 Régiment de Viennois, régiment d’infanterie du Royaume de France créé en 1776 ;
 Parler viennois, variété régionale de la langue française influencée par les dialectes dauphinois et lyonnais.
 L'Indépendant du Viennois, ancien périodique de la région viennoise.
Patronyme français